Puerto Francisco de Orellana, auch als El Coca (ursprünglicher Name) bekannt, ist eine nach Francisco de Orellana benannte Stadt im Amazonastiefland von Ecuador. Sie hat etwa 40.700 Einwohner (2010), ist die Hauptstadt der Provinz Orellana und liegt am Río Napo, an der Stelle seines Zusammenflusses mit dem Coca. Sie ist maßgeblich von der Erdölindustrie geprägt.

Die Stadt ist durch den in der Stadt gelegenen Flughafen Francisco de Orellana Airport Transitpunkt für Touristen und vor allem für Arbeiter der nahen Ölförderanlagen, weswegen das Leben hier im Vergleich zu anderen Städten des Landes relativ teuer ist.

Parroquia Francisco de Orellana 
Die Parroquia urbana Puerto Francisco de Orellana, Teil des Kantons Francisco de Orellana, erstreckt sich über eine Fläche von 146,2 km². Sie beinhaltet neben dem eigentlichen Stadtgebiet, das zwischen den Flüssen Río Coca und Río Napo sowie beiderseits des Río Payamino liegt, zusätzlich gering besiedelte Flächen am nordwestlichen Stadtrand, am Ostufer des Río Coca sowie am Südufer des Río Napo. Die Einwohnerzahl für die Parroquia belief sich beim Zensus 2010 auf 45.163. Damit lebten 90 Prozent im städtischen Raum.

Geschichte 
Der Kanton Francisco de Orellana existiert seit dem 30. April 1969. Die Provinz Orellana wurde erst 1998 gegründet. Die Stadt wuchs in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich durch den Zuzug von Menschen aus dem Andenhochland und von der Pazifikküste Ecuadors.

Klima 
Das Klima ist tropisch. Die monatlich gemessenen durchschnittlichen Temperaturen und Niederschlagsmengen schwanken nur gering.

Einzelnachweise

Weblinks 

Ort in Ecuador
Parroquia in der Provinz Orellana
Hauptort einer Verwaltungseinheit
Ort in Südamerika